Иштван Хорват (;  );— венгерский и американский химик, работающий в области зеленой химии от ее появления, в частности, над гомогенным катализом переходных металлов и спектроскопией "in situ". Также работал в отрасли фтористых растворителей и технологий.

Образование 
Хорват учился по специальности химическая технология (1977) и защитил докторскую диссертацию по химии (1979) в Веспремском университете в Венгрии.

Карьера 
После получения докторской степени Хорват осуществлял постдокторские исследования в Йельском университете (1982-1984) и был научным сотрудником в ФTH Цюрих (1984-1987). После этого он работал в ExxonMobil (Анандейл, штат Нью-Джерси, 1987-1998). Вернулся в Институт химии в Будапештском университете (1999-2009), а сейчас является профессором химии и председателем Отделения биологии и химии в Городском университете Гонконга.

Исследования 
На 2015 год его исследования лежат в области преобразования биомассы в базовые химические вещества, разработке более стабильных процессов на основе фтористых растворителей.

Награды 
В 2010 году Иштван Хорват стал почетным членом Национальной академии наук, литературы и искусств в Модене.

В 2014 году избран членом Американского химического общества.

Примечания 

Химики Венгрии
Химики США